Poul (de) Løvenørn er navnet på flere personer:

 Poul Vendelbo Løvenørn (1686 – 1740) – dansk general og diplomat
 Poul de Løvenørn (søofficer) (1751-1826) – dansk søofficer
 Poul de Løvenørn (diplomat) (1839 – 1922) – dansk diplomat